IFF steht für:
 IFF (Band), deutsche Rockband
 Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung an der Alpen Adria Universität Klagenfurt
 Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung in Magdeburg
 Identification Friend or Foe, siehe Freund-Feind-Erkennung
 Indonesian Film Festival, jährliches indonesisches Filmfestival
 Institut für Freizeitanalysen, Anbieter der IFF-Keys für die Tourismusbranche
 Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart 
 Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, siehe Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover#Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter
 Interchange File Format, ein Datenformat
 International Fencing Federation, englischer Name der Fédération Internationale d’Escrime, internationaler Dachverband für den Fechtsport
 Intergovernmental Forum on Forests, eine Vorgängerorganisation vom Waldforum der Vereinten Nationen
 International Flavors & Fragrances, US-amerikanischer  Hersteller von Duft- und Aromastoffen
 International Floorball Federation, Fachsportverband für Unihockey
 International Fur Federation, Weltfachverband der Pelzbranche
 Irish Fencing Federation, vormaliger Name von Fencing Ireland, irischer Nationalverband für den Fechtsport
 Iffley Airport (IATA-Code), Flughafen von Iffley Station, Gulf Country, Queensland, Australien

Iff steht für: 
 Iff (Breitbach), linker Zufluss des Breitbachs vor Obernbreit, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Breitbach (Main)

Iff ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Susi Ruth Iff Kolb (* 1932), Schweizer Fotografin 

iff steht für:
 Institut für Finanzdienstleistungen, Forschungseinrichtung für nachhaltige Finanzdienstleistungen und Gutachten
 Utaha (auch Ifo; ISO-639-3-Code), ausgestorbene Süd-Vanuatu-Sprache auf Erromango, Neue Hebriden, Vanuatu
 If and only if, siehe Logische Äquivalenz#Schreib- und Sprechweisen

Abkürzung